Динкель () — река в Германии и Нидерландах, протекает по земле Северный Рейн-Вестфалия и провинции Оверэйссел и земле Нижняя Саксония. Площадь бассейна реки составляет 640,666 км², а длина — 88,969 км.

Притоки 
В нижеприведённых таблицах представлены левые и правые именованные притоки Динкеля на территории Северного Рейна-Вестфалии с их длинами и площадями бассейнов.

См. также 
 Динкелланд

Примечания 

Бассейн Фехте
Реки Северного Рейна-Вестфалии
Реки Оверэйссела